

Geografia 
 Drysdale – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Arizona, nella contea di Yuma
 Drysdale – città dell'Australia, situata nello stato di Victoria

Persone 
 Adelina Drysdale Munro (1896-1942) – principessa argentina
 Charles Vickery Drysdale (1874-1961) – ingegnere inglese
 Cliff Drysdale (1941) – tennista sudafricano
 Don Drysdale (1936-1993) – giocatore di baseball statunitense
 Hugh Drysdale (1672 o 1673-1726) – politico e militare britannico
 Learmont Drysdale (1866-1909) – compositore scozzese
 Mahé Drysdale (1978) – canottiere neozelandese
 Robin Drysdale (1952) – tennista britannico
 Russell Drysdale (1912-1981) – pittore australiano di origine britannica